Вишня — річка у Львівській області України і Підкарпатському воєводстві Польщі, права притока Сяну.
 Вишня — річка у Вінницькій області України, права притока Південного Бугу.